Dieren
 het mannetje van sommige diersoorten; zie Lijst van benamingen voor dieren
 Bokken (Caprinae), een onderfamilie van de holhoornigen, waartoe onder andere de geit, het schaap en de gems behoren
 Boktorren, een familie kevers waartoe onder andere de heldenbok en wespenbok behoren
 Bokje, een vogel uit de familie van Scolopacidae (Strandlopers)

Voorwerpen
 Bok (druktechniek), een zetbok, meubelstuk dat gebruikt wordt bij het vervaardigen van handzetsel in een zetterij
 Bok (scheepstype), een historisch type schip
 drijvende bok, een hijskraan op een ponton
 Bok (turntoestel), een toestel bij turnen
 bok of bokbier, een ondergistend seizoensbier
 het gedeelte van een rijtuig waarop een menner plaatsneemt
 een cabine (doorverwijspagina), een gesloten ruimte voor (tijdelijk) verblijf van personen, soms met een specifieke functie, bijvoorbeeld het besturen van een machine of voertuig
 een sjoelsteen die tijdens het spel schuin op een andere sjoelsteen terecht is gekomen
 Bok (podiumdeel), podiumdeel of praktikabel waarop een dirigent plaatsneemt
 Bok (ondersteuning), een ondersteuning waarop zware toestellen geplaatst kunnen worden voor bijvoorbeeld onderhoud
 Boken of bokken, de Japanse benaming voor een houten oefenzwaard
 Schachtbok, een staalconstructie voor de liften die het transport in mijnschachten verzorgen

Personen met de naam Bok
met Bok als voornaam
Bok de Korver, een voormalig Nederlands voetballer
met Bok als familienaam - zie ook Bok (geslacht)
Bart Jan Bok, een tot Amerikaan genaturaliseerde Nederlandse astronoom 
Benjamin Bok, een Nederlandse schaker 
Martijn Bok, een Nederlandse tennisspeler
Willem Eduard Bok, een Zuid-Afrikaans staatsman
Siegfried Thomas Bok, een voormalig Nederlands neuroloog

Overig
Joachim Sickbock, personage uit de Bommelsaga
Bokkenrijders

Zie ook 
De Bok (doorverwijspagina)